Schirilla György (1909–2009) jogász, ügyvéd
 Schirilla György (1939–1999) sportoló
 Schirilla György (1961) sportoló